The Legend of Zelda (computerspelserie), de serie van de Zeldaspellen
The Legend of Zelda (computerspel), het eerste spel uit de gelijknamige serie
The Legend of Zelda (televisieserie), een animatieserie uit 1989